Mandailles est le nom de deux anciennes communes françaises :
 Mandailles (Aveyron), aujourd'hui intégrée à Castelnau-de-Mandailles
 Mandailles (Cantal), aujourd'hui intégrée à Mandailles-Saint-Julien